Колтунюк — українське прізвище.

 Колтунюк Мирон, Колтунюк Мирон-Іван (* 19 січня 1885, м. Комарно Рудківського повіту — † 28 липня 1943, с. Жуків) — український священик (УГКЦ), громадський діяч.
 Колтунюк Роман (1895, с. Тернавка (Ланцутський повіт) — 22 квітня 1975, м. Львів — четар УГА.
 Колтунюк Михайло (1890, с. Тернавка (Ланцутський повіт) — 5 грудня 1971, м. Львів — сотник УГА.
 Колтунюк Мирослав (1900, с. Тернавка (Ланцутський повіт) — 11 липня 1984, м. Нью-Йорк — четар УГА.

Див. також
 Ковтонюк

Українські прізвища